Konerding (auch Conerding) ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Konerding (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Konerding (* vor 1875 bei Hannover, † nach 1896 bei Warburg), Landwirt, Käufer und Eigentümer von Gut Rothenburg bei Warburg
 Hermann Konerding (1562–1626), Leibmedicus in Braunschweig
 Klaus-Peter Konerding, deutscher Linguist
 Moritz Anton Konerding (1960–2015), deutscher Anatom, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Theodor (Dietrich) Conerding (1611–1684), Dekan des Stifts Bardowik, Leibmedicus des Kurfürsten Friedrich Wilhelm